Ме́рриам, реже Ме́ррием () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1923—1980) — американский культ-антрополог и муз-этнограф.
  (1837—1912) — американский генерал.
 Мерриам, Джон Кемпбелл (1869—1945) — американский палеонтолог.
  (1916—1992) — американская поэтесса и писательница.
 Мерриам, Клинтон Харт (1855—1942) — американский орнитолог, энтомолог, этнограф и натуралист.
  (1849—1931) — американский политик, 11-й губернатор Миннесоты (1889—1893).
  (1865—1955) — американский политик, 28-й губернатор Калифорнии (1934—1939).
 Мерриам, Чарльз Эдвард (1874—1953) — американский политолог.

Топонимы США 
  — город в Канзасе.
  — деревня в Миссури.

См. также 
  () — грызун, обитающий в северо-восточной Мексике и южных США, назван в честь К. Х. Мерриема.
 Merriam-Webster — американская компания, издатель справочников и лексических словарей.
 Мириам (значения)